Une monade (du grec μονάς , qui vient du mot μόνος, « unique ») est une structure complexe et fermée. 
 En philosophie, le concept de monade a été notamment utilisé par Gottfried Wilhelm Leibniz. 
 En informatique, une monade est une structure de données avec un état.
 En mathématiques, une monade est une structure courante en théorie des catégories.
 Le roman de Robert Silverberg, The world inside (traduit en français par Les Monades urbaines) est une utopie où l'humanité vit enfermée dans d'immenses immeubles, les monades.
 En biologie, une monade désignait autrefois un organisme simple au corps nu (qu'on estimait formé d'une substance charnue glutineuse) pouvant prendre diverses formes.

Annexes

Voir aussi 
 Monad est aussi le nom de code de Windows PowerShell.

Notes et références

Articles connexes 
 Monade (1), Triade (3), Tétrade (4), Décade (10), Myriade (10000)
  Monad (Gnosticism)
 Pour la Théorie des catégories, 
  Monad (category theory)
  Monoidal monad
  Monad (Technocracy)
  William Monad Crawford (1872 – 1941), entomologiste
  The Monad of Creation est un album de musique australien des Mournful Congregation